USS Putnam je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Putnam (DD-287) 
 USS Putnam (DD-757)

Putnam